Tucholski ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Camilla Tucholski (* 1947), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Friedrich Tucholski (1887–1972), deutscher Bauingenieur und Autor
 Gerhard Tucholski (1903–1983), deutscher Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge
 Heide Dörrhöfer-Tucholski (* 1944), deutsche Journalistin und Verwaltungsbeamtin
 Herbert Tucholski (1896–1984), preußischer Kunstmaler und Grafiker
 Hildegard Tucholski (1902–1974), deutsche Malerin 
 Peter Tucholski (* 1946), deutscher Politiker (CDU), Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 René Tucholski, rechtsextremer deutscher Liedermacher, der unter dem Pseudonym Arische Jugend auftritt

Tucholski bezeichnet ferner:
 den polnischen Landkreis Powiat Tucholski

Siehe auch:
 Kurt Tucholsky (1890–1935), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Tucholsky (Begriffsklärung)